Il gruppo della willemite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della willemite 
 Eucriptite
 Phenakite
 Willemite

Note 

Willemite